Колонија ла Естреља има више значења:

 Колонија ла Естреља (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија ла Естреља (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику